Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Hermes Gamonal e Ignacio Gonzalez-King 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Zeng Shaoxuan /  Zhu Ben-qiang (primo turno)
 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (Campioni)

 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2004